Les Vernex steht für:

 Les Vernex I
 Les Vernex II